Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandra Owczinnikowa – radziecka i jakucka polityk i historyk
 Jelena Czebukina (primo voto Owczinnikowa) – rosyjska siatkarka pochodząca z Kazachstanu
 Lusjena Owczinnikowa – radziecka aktorka teatralna, filmowa i głosowa